A Real Live Dead One — п'ятий живий альбом англійської групи Iron Maiden, який був випущений 22 вересня 1998 року.

Композиції 
 The Number of the Beast — 4:55
 The Trooper — 3:55
 Prowler — 4:16
 Transylvania — 4:26
 Remember Tomorrow — 5:53
 Where Eagles Dare — 4:49
 Sanctuary — 4:53
 Running Free — 3:49
 Run to the Hills — 3:58
 2 Minutes to Midnight — 5:37
 Iron Maiden — 5:25
 Hallowed Be Thy Name — 7:52
 Be Quick or Be Dead — 3:17
 From Here to Eternity — 4:20
 Can I Play with Madness — 4:43
 Wasting Love — 5:48
 Tailgunner — 4:10
 The Evil That Men Do — 5:26
 Afraid to Shoot Strangers — 6:48
 Bring Your Daughter…to the Slaughter — 5:18
 Heaven Can Wait — 7:29
 The Clairvoyant — 4:30
 Fear of the Dark — 7:11

Джерела 
 A Real Live Dead One  allmusic
 A Real Live Dead One last.fm

Альбоми Iron Maiden